Alyson Hannigan (1974) – attrice statunitense
Ed Hannigan (1951) – autore di fumetti e disegnatore statunitense
Lisa Hannigan (1981) – cantante irlandese